O rio Aririú é um curso de água no estado de Santa Catarina que desagua no oceano Atlântico na região do município de Palhoça. O rio encontra-se poluído em partes.  Tem 12,5 Km de extensao,e em sua foz a largura é de quase 90 metros

Sua nascente é perto do municipio de Santo Amaro da Imperatriz, no bairro Alto Aririú percorrendo em sentido oeste-leste, passando pelos bairros Aririu/Guarda, Pachecos, Vila Nova/Furadinho e Barra do Aririú.

É classificado como rio da vertente do Atlântico.

Aririú
Geografia de Palhoça